S:t Nicolai kapell och ödekyrkogård, Öster Silvbergs gruva i Säters kommun

S:t Nicolai kapell (Knäbäckskapellet) i Simrishamns kommun